Чемпіонат Шотландії з футболу 1959—1960 — 63-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 19 серпня 1959 та фінішував 7 травня 1960. Свій четвертий титул чемпіона здобув «Гартс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1960
Шотландія
Шотландія